Across the Universe – brano dei Beatles del 1969
 Across the Universe – film del 2007 diretto da Julie Taymor

Pagine correlate 
 A Cross the Universe